rezerwat przyrody Czarci Dół – rezerwat przyrody w województwie mazowieckim
 jaskinia Czarci Dół – jaskinia na Łopieniu w Beskidzie Wyspowym